Котельва — топоним:

 Котельва — пгт в Котелевском районе Полтавской области (Украина).
 Котельва — приток Ворсклы, река в Полтавской и Харьковской областях (Украина).